Houasse ist der Familienname folgender Personen:

 Michel-Ange Houasse (1680–1730), französischer Maler
 René-Antoine Houasse (um 1645–1710), französischer Maler